Traquenard au Havre est le premier tome de la série de bande dessinée Ric Hochet. L'album, surtitré « Deux enquêtes de Ric Hochet », inclut Signé Caméléon, première aventure en bande dessinée du personnage, dont le titre figure également sur la couverture mais en caractères plus petits. Chacune de ces enquêtes a une longueur de trente pages, parce que ces récits étaient destinés, après leur prépublication dans l'hebdomadaire Tintin, à paraître séparément dans la collection « Vedette » des éditions du Lombard, avant que l'éditeur change d'avis et que soit lancée, en 1963, une collection Ric Hochet d'albums à couverture cartonnée de soixante pages (tel sera le nombre de pages des albums de la série jusqu'au sixième inclus, Rapt sur le France).

Signé Caméléon

Publication 
Les planches de Signé Caméléon furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  février et le  (n° 6/61 à 20/61).

Personnages principaux 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru
 Inspecteur Manière 
 Deux malfrats arrêtés au moins une fois par Bourdon : Otto Nader (perceur de coffres-forts) et Jo-le-Colosse .

Lieux de l’action 
 Paris
 Le Havre
 Chevreuse, située alors dans le département de Seine-et-Oise (aujourd'hui dans les Yvelines), où Bourdon possède une maison de campagne.

Résumé 
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue (page 3 à 5) 
Le commissaire Bourdon est renversé par une voiture, dont le conducteur prend la fuite. Rentré chez lui avec Ric, Bourdon découvre qu'il vient d'être cambriolé, et un dossier top-secret qu'il avait placé dans son coffre-fort a disparu.

L'enquête de Ric et de Bourdon (page 6 à 30) 
Les indices semblent impliquer deux malfrats bien connus du commissaire. Tous deux ont néanmoins des « alibis en béton ». Le Directeur général de la police donne 24 h à Bourdon pour retrouver le dossier secret, faute de quoi sa démission sera demandée.

Un magnétophone se met en marche dans le bureau même du chef de la police, menaçant les enquêteurs et Bourdon !

Le dossier secret réapparaît ; il a été communiqué à la presse. Un mystérieux personnage, qui signe « Caméléon », revendique ce forfait. Dessaisi de l'affaire, Bourdon prend quelques jours de congé dans son pavillon de Chevreuse.

Là-bas, il est attaqué par Caméléon et enchaîné à un mécanisme à retardement qui doit mettre le feu au pavillon. Inquiet de ne pouvoir joindre le commissaire, Ric, accompagné de l'inspecteur Manière, fonce à Chevreuse. Ils arrivent à temps pour tirer le commissaire des flammes.

Révélations finales et dénouement de l'intrigue (page 30 à 32) 
Manière, démasqué comme étant « Caméléon », est confondu grâce au compteur kilométrique de sa voiture : il est évident qu'il a déjà fait un aller-retour Paris-Chevreuse. De plus, lui seul avait pu mettre un magnétophone dans le bureau du Directeur de la police judiciaire et voler les coordonnées téléphoniques (secrètes) de Bourdon que Ric avait placées dans sa veste.

On apprend que l'inspecteur Manière est un orphelin qui avait été jadis adopté par Pierrot Volcan, un détenu mort en prison et dont l'arrestation avait été réalisée par Bourdon. Par la suite Manière, devenu inspecteur de police, s'était juré de venger son bienfaiteur et de ridiculiser Bourdon, avant de l'assassiner.

Véhicules remarqués 

 MG A, voiture de Ric Hochet
 Citroën DS, voiture des bandits
 Fourgon Renault Goélette, panier à salade
 Peugeot 203, voiture de l'inspecteur Manière

Traquenard au Havre

Publication 
Les planches de Traquenard au Havre furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 42/61 à 4/62).

Personnages principaux 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Inspecteur Ledru
 Paul Chevallier : armateur ; sa femme Edith est hospitalisée (pour dépression) ; leur fils Marc a environ 3 ans
 Doyen : armateur, il est l'associé de Chevallier. C'est aussi son beau-frère.

Lieux de l’action 
 Le Havre et le port
 Étretat et les falaises environnantes.

Résumé 
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue (page 35 à 37) 
Dans les rues du Havre, la voiture de Ric est percutée par celle de Paul Chevallier. Son fils vient d'être enlevé et on lui réclame une rançon. Par peur de la réaction de sa femme, il refuse d'alerter la police. Il propose à Ric de venir chez lui. Les deux hommes discutent de l'enlèvement lorsqu'un appel téléphonique a lieu : l’enfant sera rendu moyennant versement d'une rançon de .

L'enquête de Ric et de Bourdon (page 38 à 62) 
Ric se propose d'aller remettre la rançon aux bandits ; Chevallier accepte. Ric cache un émetteur dans la valise, parvient à suivre les ravisseurs jusqu'à un navire (La Marie-Jeanne) et réussit à récupérer l'enfant et la rançon. Il s'enfuit du navire grâce à un petit bateau. Arrivé au quai, sa voiture refusant de démarrer, il vole la voiture des ravisseurs.

Un coup de téléphone anonyme, émis par le chef des ravisseurs, prévient la police et les journaux : un jeune homme blond a enlevé le petit Marc Chevallier. Ric est pris en chasse par des pêcheurs qui pensent avoir affaire au malfrat signalé par la radio.

Révélations finales et dénouement de l'intrigue (page 63 à 64) 
Le commissaire Bourdon arrive juste à temps pour disculper Ric. Celui-ci, alors qu'une réunion familiale émouvante a lieu en l’honneur de la libération de Marc, confond Doyen, l'associé de Chevallier, grâce à des taches de cambouis et quelques mots du petit garçon qui le reconnaît. Doyen voulait contraindre Chevallier à vendre ses parts sociales de l'entreprise ; la rançon exigée pour la libération de l'enfant n'était qu'un moyen pour évincer Chevallier de l'entreprise.

Véhicules remarqués 

 MG A, voiture de Ric Hochet
 Chevrolet Corvette, voiture de Paul Chevallier
 Ford Fairlane Club Victoria 1955, voiture des bandits
 Citroën Traction Avant, voiture de police

Voitures 
Ric Hochet roule dans ces premiers épisodes dans une MGA jaune, qui est emboutie au début de Traquenard au Havre. Les voitures ont un rôle assez important.

Dans Signé Caméléon, il y a l'ID19 qui doit faire accuser Otto Nader et la Peugeot 203 dont le kilométrage dénonce Manière. C'est la Corvette C1 de Chevallier qui emboutit la voiture de Ric au début de Traquenard au Havre. Ric continuera à utiliser cette voiture, notamment pour rendre la rançon.

Notes et références

Voir aussi 
 On retrouvera Philippe Manière, dit Caméléon :
 dans L'Ombre de Caméléon ;
 dans un tome de la série publié en 2015, R.I.P. Ric !.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1963
Le Havre
Bande dessinée se déroulant en Normandie